Buteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Buteni (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Buteni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj